

Угам — річка у Казахстані та Узбекистані, права притока Чирчика
 Угам — село, Казигуртський район, Туркестанська область

Див. також 
 Угамський хребет